Paliani steht für:

 Paliani (Gemeinde), Gemeinde im griechischen Iraklio (Regionalbezirk)

Paliani ist der Familienname folgender Personen:

 Ramaz Paliani (* 1973), georgischer Boxer
 Selim Paliani (* 1976), türkischer Boxer georgischer Herkunft